Espetáculo
Show (álbum de The Cure) - de 1993
Show (álbum de Tião Carreiro & Pardinho) - de 1970
Show (vídeo) - da banda britânica The Cure

Desambiguação